Križevci, grad u Hrvatskoj.
 Slovenija:
 Križevci, Gornji Petrovci u općini Gornji Petrovci
 Križevci pri Ljutomeru u općini Križevci
Općina Križevci općina u Štajerskoj
 Mađarska:
 Križevce (Križevci), selo u Baranjskoj županiji